Paparo peut désigner :

Toponymes

Paparo : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Páez dans l'État de Miranda ;
 Paparo : capitale de la paroisse civile de Paparo de la municipalité de Páez dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme